Leone IV il Cazaro – imperatore bizantino
Papa Leone IV – 103º papa della Chiesa cattolica